Laguna je lahko:

 Laguna, delno ali popolnoma plitva zaprta vodna površina  
 Laguna, model avomobilskega proizvajalca Renault
Zelena laguna in Plava laguna,  turistična letoviška zaliva pri Poreču
 Vrnitev v Modro Laguno I. in II. (Return to Blue Lagoon), ameriška filma